Paulo Afonso (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Paulo Afonso (gemeente), een gemeente en stad in deze microregio